Дубковский — фамилия; имеет женскую форму Дубковская.
 Дубковский, Николай Андреевич (1921—1970) — старшина 1-й статьи Военно-морского флота СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дубковский, Хорхе (род. 1957) — аргентинско-американский генетик растений и селекционер, специалист по пшенице.

См. также 
 Дубковский переулок — переулок в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга.